

Cattolicesimo 
 Figlie del Sacro Cuore di Gesù della Verzeri – istituto religioso femminile di diritto pontificio

Persone 
 Girolamo Verzeri – vescovo cattolico italiano
 Juan Verzeri – allenatore di calcio uruguaiano
 Teresa Eustochio Verzeri – religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle figlie del Sacro Cuore di Gesù, venerata come santa dalla Chiesa cattolica